U izradi, Šport

Zlatna pirueta je najstarije natjecanje u umjetničkom klizanju na svijetu. Održava se u Hrvatskoj, u Zagrebu, od 1968. godine. Osnovali su ga Vladimir Amšel, Božidar Čubriković, Klara Dušanović, Zlatko Gros, Radovan Lipovšćak i Ante Škrtić. Također, od prvog dana u Organizacijskom odboru radio je i dugogodišnji predsjednik natjecanj Marijan Mumelaš. Natjecanje je započelo kao prijateljski susret Zagreba i Sofije. 1972. godine natjecanje je promijenilo naziv u Zlatna pirueta Zagreba.

Održava se svake godine. Od sezone 2014./2015. u kalendaru je ISU Challenger Series. Natjecanja se održavaju u seniorskoj konkurenciji u disciplinama pojedinačno muškarci, pojedinačno žene, parovi te ples na ledu. Nisu svake godine uključene sve discipline.
Ekvivalentno natjecanje za juniore i niže dobne skupine je Zlatni medvjed Zagreba.
Do 2012. godine Zlatna pirueta je ugostila je sklizače i sklizačice s pet kontinenata, iz 51 zemlje. Sudjelovali su najbolji u ovom športu, olimpijski, svjetski i europski pobjednici.

Hrvatski klizački savez je jedan od rijetkih sklizačkih saveza na svijetu koji ima čak pet međunarodnih natjecanja koja su u kalendaru Svjetske sklizačke federacije (ISU). Uz seniorsku Zlatnu piruetu tu su Zlatni medvjed u kojem se natječu športaši u kategoriji od kadeta do junior, Mladost trofej u kojem se natječju klizači od kadeta do juniora u umjetničkom klizanju, ISU Junior Grand Prix – Croatia Cup te Trofej Zagrebačkih pahuljica u sinkroniziranom sklizanju.

2001. poslužila je kao kvalifikacijsko natjecanje za ZOI 2002.

Lista osvajača medalja
CS: ISU Challenger Series
 (nepotpuno)

Pojedinačno muškarci

Najuspješniji klizači (2019.)

* najviše postolja

Pojedinačno žene

Najuspješnije klizačice (2019.)

* najviše postolja

Sportski parovi

Najuspješniji parovi (2019.)

* najviše postolja

Najuspješniji klizači (2019.)

* najviše postolja

Najbolji rezultat hrvatskog para je 5. mjesto 2016. (Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru).

Plesni parovi

Najuspješniji parovi (2019.)

* najviše postolja

Najuspješniji klizači (2019.)

Izvori 

Umjetničko klizanje u Hrvatskoj
Športska natjecanja u Zagrebu
Međunarodna športska natjecanja u Hrvatskoj